Сардарапат:

 Сардарапат (до 2005 г. — Октембер) — село в Армавирской области Армении.
 Сардарапат — до 1935 года название города Армавир, административного центра Армавирской области Армении.
 Сардарапат — мемориальный комплекс на месте Сардарапатского сражения.
 Сардарапат — этнографический музей, расположенный на территории мемориала Сардарапат.

См. также 
 Сардарабад